Marenzeller ist der Familienname folgender Personen:

 Emil von Marenzeller (1845–1918), österreichischer Zoologe
 Matthias Marenzeller (1765–1854), österreichischer Homöopath